1969 Голяма награда на Канада е 3-то за Голямата награда на Канада и девети кръг от сезон 1969 във Формула 1, провежда се на 20 септември 1969 година на пистата Моспорт, Боуманвил в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1969 година в Канада